

Biografia 
Irmak Örnek è nata il 20 agosto 1987 a Smirne (Turchia), oltre al turco, parla fluentemente l'inglese e l'italiano e oltre alla recitazione pratica danza latino-americana.

Carriera 
Irmak Örnek si è laureata presso il dipartimento di pubbliche relazioni e pubblicità dell'Università di economia di Smirne. Successivamente si è trasferita a Istanbul, dove ha completato il suo master in recitazione avanzata all'università di Bahçeşehir, mentre nel 2012 è entrata a far parte del teatro comunale.

Nel 2011 ha fatto la sua prima apparizione sul piccolo schermo nella serie Bizim Yenge, dove ha interpretato il ruolo di Mells. L'anno successivo, nel 2012, ha interpretato il ruolo di Ayse nella serie Veda. Nel 2013 ha interpretato il ruolo di Ebru nel film Dabbe: Cin Çarpmasi diretto da Hasan Karacadag. L'anno successivo, nel 2014, ha interpretato il ruolo di Asli nella serie Merhamet. Nel 2015 ha ricoperto il ruolo di Aylin nel film Nadide Hayat diretto da Cagan Irmak.

Nel 2016 e nel 2017 è entrata a far parte del cast della serie Brave and Beautiful (Cesur ve Güzel) con il ruolo di Şirin Turhan. Nel 2018 ha interpretato il ruolo di Öznur nella serie Bir Umut Yeter. Nel 2021 ha recitato nella serie Menajerimi Ara. Nello stesso anno ha interpretato il ruolo di Yagmur nella serie Ikimizin Sirri.

Filmografia

Cinema 
 Dabbe: Cin Çarpmasi, regia di Hasan Karacadag (2013)
 Nadide Hayat, regia di Cagan Irmak (2015)

Televisione 
 Bizim Yenge – serie TV (2011) – Mells
 Veda – serie TV, 8 episodi (2012) – Ayse
 Merhamet – serie TV (2014) – Asli
 Brave and Beautiful (Cesur ve Güzel) – serie TV, 32 episodi (2016-2017) – Şirin Turhan
 Bir Umut Yeter – serie TV, 6 episodi (2018) – Öznur
 Menajerimi Ara – serie TV, 1 episodio (2021)
 Ikimizin Sirri – serie TV, 10 episodi (2021) – Yagmur

Teatro 
 Cicek Prenses, presso il teatro di Istanbul (2012-2015)
 Zengin Mutfagi, diretto da Asli Ongoren, presso il teatro di Istanbul (2012-2016) – Hizmetci Kiz
 Para, diretto da Engin Gurmen, presso il teatro di Istanbul (2013)
 Lysistrata, diretto da Kemal Kocaturk, presso il teatro di Istanbul (2015)
 Waiting for Romeo, diretto da Serkan Ustune, presso il teatro Yan Etkri (2015-2016) – Talya

Programmi televisivi 
 Muzikonet (2011)

Doppiatrici italiane 
Nelle versioni in italiano dei suoi film e delle sue serie TV, Irmak Örnek è stata doppiata da:
 Joy Saltarelli in Brave and Beautiful (episodi 1-34, 56-123)
 Giulia Tarquini in Brave and Beautiful (episodi 35-55)

Note

Collegamenti esterni